«Прогресс» — российский футбольный клуб из Черняховска, Калининградская область. Основан в 1960 году. Лучшее достижение в первенстве России — 8 место в 5 зоне второй лиги в 1993 году. Первоначальное название «Металлург», с 1978 — «Прогресс». Лучшее достижение в чемпионатах области — 1 место (в 1969, 1983, 1987, 1989 годах). Неоднократно выступал в чемпионатах России среди КФК, чемпионате Прибалтики, чемпионатах СССР и России среди команд мастеров.

Достижения 
 Кубок России 1993/94 — 1/128 финала
 Первенство ПФЛ 1993 Зона 5 — 8-е место

Неофициальные :

  Nepriklausomybes Taure (Кубок независимости) 1990

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Самыгин, Александр Александрович (1991, по август)
 Фёдоров, Александр Георгиевич (август 1991 — 1993)

См. также 
 «Йорк Бойен» — футбольный клуб, существовавший в Инстербурге в немецкое время.
 :Категория:Игроки ФК «Прогресс» Черняховск

Примечания

Ссылки 
 Сайт болельщиков клуба «Прогресс»
 История выступлений на klisf.info
 Статистика команды на WildStat.ru

Футбольные клубы России
Черняховск
Спортивные клубы Калининградской области